Eiksmarka (plaats), een plaats in Noorwegen
Eiksmarka (metrostation), een station van de metro van Oslo